Corum puede referirse a:

 Corum, un héroe de fantasía heroica creado por el escritor británico Michael Moorcock;
 Corum, un suplemento de la editorial Darcsyde Productions para el juego de rol Stormbringer (1981) de la editorial Chaosium, suplemento publicado en 2001 y destinado a darle a Stormbringer el universo de juego del personaje creado por Moorcock;
 Corum, una marca de relojes.

Çorum, iniciado con ce cedilla y pronunciado «chórum», puede referirse a:

 Çorum, una ciudad en Turquía;
 Provincia de Çorum, la provincia turca que toma su nombre de la ciudad epónima.